Spitzeberg bezeichnet:
 Spitzeberg (Nordpfälzer Bergland) (578 m) bei Pfeffelbach 
 Spitzeberg (Taunus) (450 m) bei Ehlhalten